

Vroegchristelijke heilige 
 Praxedis (heilige), vroegchristelijke heilige, aan wie de Basilica di Santa Prassede te Rome is gewijd
 Sint Praxedis (Ficherelli), omstreeks 1645 geschilderd door Felice Ficherelli
 Sint Praxedis (Vermeer), in 1665 geschilderd schilderij dat aan Johannes Vermeer toegeschreven wordt.

Vernoemd 
 Eupraxia van Kiev, ook wel Euprasia, Praxedis of Adelheid
 547 Praxedis, planetoïde
 Praxedis als meisjesnaam